Скуола () — в средневековой Италии братство или благотворительная организация, члены которого ежегодно вносили взнос на определённые нужды. Малые скуолы представляли собой профессиональные или национальные гильдии.

В Венеции находились семь больших благотворительных скуол, численностью в несколько сотен человек. Такие скуолы существовали по всей Европе, но только в Венеции они действовали с одобрения государства как гражданские организации и, несмотря на наличие святого покровителя, не имели связи с церковью. Венецианские скуолы имели выборное правление. Все члены скуолы считались равными, аристократам запрещалось занимать официальные посты в скуоле. 25 апреля, в День Святого Марка, главный праздник государственного календаря в Венеции, большие скуолы участвовали в шествии вокруг площади Сан-Марко. За право идти первым участники скуол часто вступали в конфликт.

Венецианские скуолы были упразднены Наполеоном. Сан-Рокко открылась через два месяца после упразднения, Сан-Джовани Эванджелиста, Сан-Теодоро и Кармини вновь открылись в начале XX века

Большие скуолы Венеции 
 Скуола Сан-Джовани Эванджелиста (), основана в 1261
 Скуола Санта-Мария делла Карита — (), основана в 1260
 Скуола Сан-Марко — (), основана в 1261
 Скуола Санта-Мария делла Мизерикордия — (), основана в 1308
 Скуола Сан-Теодоро — (), основана в 1258
 Скуола Сан-Рокко — (), основана в 1478
 Скуола Кармини — (), основана в 1663

Малые скуолы Венеции 
 Скуола ди Сан-Джорджо дельи Скьявони

История Венеции
Организации Италии
Скуолы Венеции